«Ночные волки» — существующий с 1989 года первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий и поныне в России как зарегистрированная в 1995 году общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты». Имеет Байк-центр в Нижних Мнёвниках в Москве. Член Российской ассоциации байкеров.

Из-за присоединения Крыма и вторжения России на Украину, мотоклуб находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Швейцарии.

История, мероприятия и отношения клуба 
Основан 31 мая 1989 года с первым логотипом «MG» — «Moto Gang» в Москве. В обществе байк-группировка неоднократно называлась хулиганами ввиду нарушения общественного порядка при ночных мотопробегах по улицам Москвы с шумом от мощных мотоциклов без глушителей. Байк-клуб сотрудничал с также неформальными в СССР рок-клубами (в том числе с первым в СССР рок-клубом Секстон), байкеры приглашались для охраны рок-концертов. Были утверждения, что байкеры также занимались неофициальной охраной бизнеса (т. н. крышеванием), хотя до уголовных дел не доходило. Позднее клуб также создаёт «Тату-Центр» и проводит в 1995 году первую в России международную тату-конференцию.

С 1992 года — член международного байк-движения. Клуб имеет множество региональных отделений в России, в том числе на Сахалине, и ряд зарубежных отделений — в Белоруссии, Украине, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Румынии. Клуб «Ночные волки» входит в Российскую ассоциацию байкеров и возглавляет союз дружественных мотоклубов, призванный поддерживать политику «Ночных волков» и развивать интересы союза. В то же время с рядом отечественных и иностранных (в том числе с их филиалами в России, напр., «Ангелы ада» и Bandidos MC) байк-клубов (по некоторым утверждениям, противодействуя их расширению или деятельности), а также других творческих и неформальных групп (например, Элизиум и др.) «Ночные волки» имеют напряжённые отношения вплоть до эксцессов (см. ниже).

У мотоклуба существует клуб-побратим — пилотажная истребительная группа «Русские Витязи».

Клуб проводит ежегодные байк-шоу и байк-фестивали, привлекая к выступлениям рок-группы. Первые байк-шоу клуба (и страны) проводились в Подмосковье, далее байк-фестивали организовывались в Калининграде при поддержке губернатора Георгия Бооса. В последние годы (в том числе ещё до присоединения Крыма к Российской Федерации) главный байк-фестиваль проводится в Севастополе.

По утверждениям клуба, регулярно проводятся детские мероприятия (новогодние ёлки) и другие проекты, посвящённые памятным датам календаря. Организована работа с детскими домами, интернатами и рядом городских молодёжных организаций.

В 1999 году клуб открыл в Москве Байк-центр с гигантским памятником мотоциклу перед ним и ночным клубом. При клубе существует с 1995 года подразделение «Wolf Engineering», состоящее из механиков-любителей и занимающееся сборкой и ремонтом мотоциклов. Этим подразделением был разработан и выпущен мотоцикл «Урал-Волк», а также кастом-мотоциклы, выставляющиеся на тематических выставках. Клуб выпускает линию одежды для байкеров «Wolf Wear». C 2001 года при клубе организована спортивная команда Wolf Racing, развивающаяся в дисциплинах: авто- и моторалли («Шелковый путь», «Дакар» и др.), Автотрофи, Мотокросс, Эндуро, Аквабайк. Основной техникой клуба являются мотоциклы Harley-Davidson. В мае 2015 года отделение мотоклуба было открыто в Чечне, а почётным лидером отделения стал Глава республики Рамзан Кадыров.

Клуб имеет строгую вертикаль власти, закреплённую Уставом, и насчитывает, по собственным заявлениям, около 5 тысяч человек. Членами клуба не могут быть лесбиянки, трансгендеры, наркоманы, наркодилеры, гомосексуалисты, сатанисты. Членские взносы добровольные, не являются условием пребывания в клубе. Лидер (президент) клуба не переизбирается, с момента основания им бессменно является Александр «Хирург» Залдостанов.

Члены клуба неоднократно оказывались в ситуациях, требующих разбирательства правоохранительных органов, включая езду лидера и других байкеров без шлемов и инциденты со стрельбой (например, у байк-центра в Москве в марте 2015 года и в Зеленограде в октябре 2012 года — см. ниже).

Конфликт с клубом «Три дороги» 
В ночь на 20 октября 2012 года в Зеленограде произошла перестрелка между представителями «Ночных волков» и другого байкерского клуба — «Три дороги». В результате один человек погиб, двое получили ранения. По данным некоторых СМИ, около 70 представителей «Ночных волков» прибыли на территорию гаражного комплекса, где располагался автосервис «Три дороги», с целью «расшить» байкеров «Три дороги». После подобной процедуры, когда срывается символика, клуб перестаёт существовать.
В то же время, один из активистов «Ночных волков» заявил, что его одноклубники приехали для того, чтобы пригласить байкеров из «Трёх дорог» на закрытие мотосезона, а те сразу открыли огонь.

На официальном сайте «Ночных волков» опубликовано заявление для прессы, в котором утверждается, что силового столкновения между представителями мотоклубов не было, а «Валерий Белый … погиб, пытаясь обезоружить человека, в невменяемом состоянии ведущего огонь из ружья по всем вокруг».

По факту смерти Валерия «Белого» Родителева Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По подозрению в убийстве арестован член мотоклуба «Три дороги» Юрий Некрасов. Ведётся следствие.

28 марта 2014 года судья Олег Гривко по результатам заседания посчитал правдивыми показания «Трёх дорог» и признал Некрасова виновным по ч. 1 ст. 114 («Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»), максимальный срок наказания по которой составляет год лишения свободы. Таким образом, суд переквалифицировал статью обвинения со статьи ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а также по ст. 115 («Причинение лёгкого вреда здоровью») УК РФ. Некрасова освободили в зале суда. Таким образом, в суде был достоверно установлен факт нападения членов «Ночных волков» на представителей клуба «Три дороги». В настоящее время по факту нападения на мотоциклистов из «Трёх дорог» возбуждено уголовное дело, которое расследуется Следственным комитетом Зеленограда. Трансляции показаний свидетелей из зала суда опубликованы на нескольких новостных порталах.

Посещение Болгарии в 2016 году

Гражданская позиция, связь с политикой и православием 

В последние годы клуб обрёл репутацию националистического, так как сменил латинские надписи на символику на русском языке и именует себя не байкерами, а русскими мотоциклистами, участвует в мероприятиях и делает заявления соответствующей направленности, активно контактирует с именующими себя патриотами политиками, движениями и артистами (в том числе с Кадыровым и т. д.), а также согласовывает открытие мотосезона и прочие акции с православным календарём и сотрудничает с Русской Православной Церковью.

Впервые байкеры приняли активное участие в политической акции весной 2008 года, когда приехали колонной на Васильевский спуск в Москве на концерт, посвященный победе на президентских выборах Дмитрия Медведева.

В июле 2009 года в Севастополе прошёл крестный ход с участием Андрея Кураева и байкеров «Ночные волки».

В декабре 2009 года представители московских байкеров заявили о намерении стать неофициальной охраной московского православного храма святого Фомы.

В апреле 2012 года был организован автомотопробег «в поддержку Патриарха Кирилла, Русской Православной Церкви и традиционных ценностей Российской цивилизации» под лозунгами: «Стреляют в Патриарха — целят в Россию», «Вера, Церковь, Родина», «Россия навсегда».

В сентябре 2012 года байкеры приняли участие в церемонии открытия памятного знака в честь дружбы народов России и Украины в Дергачёвском районе Харьковской области в селе Русская Лозовая.

В апреле 2013 года члены клуба приняли участие в благоустройстве территории Херсонеса в Севастополе.

В июне 2014 года Ночные волки преподнесли Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде два колокола, отлитые на собранные байкерами деньги.

Начиная с первого визита в Байк-центр в 2011 году в бытность премьер-министром, с членами клуба неоднократно встречался, а также подарил клубу флаг Российской Федерации и немного поучаствовал в мотопробеге клуба президент России Владимир Путин. «За активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи» лидер клуба был награждён в 2013 году орденом Почёта и называет себя другом Путина. Байк-фестивали клуба в Севастополе поддерживаются администрацией президента, а также есть утверждения о государственном финансировании клуба (до «нескольких сотен миллионов рублей в год»). Кроме того, согласно Распоряжению Путина № 243 от 25.07.2014 «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты» по результатам соответствующего конкурса для заявленной цели «Практическая часть исследования связана с разработкой новых форм и методов, направленных на развитие традиционных духовных ценностей среди молодёжи и в целом в обществе и воплощение их в жизнь на мероприятиях, проводимых русскими мотоциклистами» некоммерческая неправительственная организация «Русские мотоциклисты» при клубе получила президентский грант в размере 7 млн рублей «на исследования мотоциклетной культуры России».

В период массовых антиправительственных выступлений на Украине (Евромайдана) и последовавших захватов антиправительственными активистами административных зданий в январе 2014 года, «Ночные волки», как один из «отрядов самообороны Крыма», установили дежурство у здания Севастопольской администрации, охраняя его от возможного штурма оппозиционными активистами, и патрулировали улицы и дороги совместно с «вежливыми людьми», а также помогали тайно вывезти с Украины и перебраться в Россию группе должностных лиц бывшего правительства Украины. По некоторым данным, некоторые члены клуба участвовали в войне на Донбассе и наборе добровольцев на неё. Лидер клуба стал одним из основателей российского движения «Антимайдан» и заявил, что готов прибегнуть к насилию, чтобы остановить антиправительственные акции протеста.

В декабре 2014 года лидер клуба написал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой переименовать в «Полуостров Крым» будущую станцию «Мнёвники» Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.

В апреле—мае 2015 года «Ночные волки» попытались провести так называемый «мотопробег Победы „На Берлин!“», посвящённый «70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», по городам Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Австрии и Германии. Предполагалось, что в мотопробеге будет участвовать группа из более двух десятков байкеров во главе с лидером и нескольких машин сопровождения. Мотопробег был раскритикован как провокация властями Германии, Польши, Литвы, Чехии и Словакии. 27 апреля основную часть группы обыскали и не пропустили на территорию Польши и Евросоюза, а также в последующие дни и другие члены группы не были допущены на территорию Германии и Литвы. После обыска основная часть группы вернулась в Россию, а мотопробег продолжили из Словакии оказавшиеся в шенгенской зоне через Чехию несколько «Ночных волков» в сопровождении дипломатической машины МИДа России и местных байкеров.

Санкции 
В декабре 2014 года со стороны США и Канады на клуб «Ночные волки» были наложены экономические санкции в связи с их активной поддержкой присоединения Крыма и войны на востоке Украины.

В апреле 2015 года большинству членов клуба неожиданно были аннулированы немецкие шенгенские визы, и им без объяснения причин было отказано во въезде в Польшу, Германию и Литву для проведения вышеуказанного «мотопробега Победы», на что МИД России выразил протест.

21 июля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, мотоклуб был включён в санкционные списки Евросоюза, так как данная организация «активно участвовала в российской военной агрессии против Украины, публично поддерживая аннексию Крыма в 2014 году и войну против Украины в 2022 году, активно распространяя антиукраинскую и пророссийскую пропаганду и борьбу, поддерживала пророссийские группировки в Украине после аннексии Крыма и российской войны против Украины в 2022 году». Евросоюз отмечает, что мотоклуб «является ключевым сторонником российского правительства, активно поддерживает российскую государственную пропаганду в России».

Также мотоклуб входит в санкционные списки Украины и Швейцарии.

Критика 

Негативное отношение Алексея Навального к этому клубу вызывало выделение денег из бюджета. В частности — в 2013 году клуб получил 3,5 млн руб., в 2014 г. — 7 миллионов. Всего за полтора года в 2013—2014 годах, по словам Навального, «Ночные волки» и напрямую аффилированные с Залдастановым байкерские объединения получили 41 миллион рублей. В 2015 году «Ночные волки» получили из госбюджета ещё 56 млн руб., а также им был выделен земельный участок площадью 267 гектаров в Севастополе.

Примечания

Ссылки 

 Сайт байк-шоу 
 Сайт байк-фестиваля «Открытое небо» 

Байкеры
Мотоклубы
Организации, основанные в 1989 году
Появились в 1989 году в СССР
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину